

Административно-территориальное устройство 
Административно-территориальное устройство Алтайского края основывается на принципах: обеспечения целостности территории края, соответствия исторически сложившейся системе расселения, тенденциям развития данной системы, обеспечения экономических и организационных условий для формирования и эффективной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, развития национальных культур, культурно-бытовых традиций и исконных видов хозяйственной деятельности всех национальных и этнических групп малочисленных народов, проживающих на территории региона.

Систему административно-территориального устройства составляет совокупность административно-территориальных образований и населённых пунктов различных видов и категорий.

Административно-территориальными образованиями Алтайского края являются:
 сельский район — административно-территориальное образование, не входящее в состав других административно-территориальных образований, состоящее из нескольких сельсоветов, поссоветов и (или) городов районного значения и имеющее единый административный центр;
 национальный район — сельский район, на территории которого проживают граждане Российской Федерации, относящие себя к определённой этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на территории Алтайского края;
 город краевого значения — административно-территориальное образование, состоящее из города и административно подчиненного ему одного или нескольких населённых пунктов (при их наличии) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания города и населённых пунктов;
 внутригородской район — административно-территориальное образование, входящее в состав города краевого значения, состоящее из части его территории и одного или нескольких населённых пунктов (при их наличии) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания города и населённых пунктов;
 город районного значения — административно-территориальное образование, входящее в состав сельского района, состоящее из города и административно подчиненного ему одного или нескольких населённых пунктов (при их наличии) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания города и населённых пунктов;
 закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) — административно-территориальное образование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военные и иные объекты, для которых федеральными органами государственной власти устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан;
 сельсовет — административно-территориальное образование, входящее в состав сельского района, состоящее из одного или нескольких сельских населённых пунктов вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населённых пунктов, и имеющих единый административный центр;
 национальный сельсовет — сельсовет, на территории которого компактно проживают граждане Российской Федерации, относящие себя к определённой этнической общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на территории Алтайского края;
 посёлок городского типа районного значения (поссовет) — административно-территориальное образование, входящее в состав сельского района, состоящее из одного рабочего посёлка и административно подчиненного ему одного или нескольких населённых пунктов (при их наличии) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населённых пунктов;
 сельская (поселковая) администрация — административно-территориальное образование, входящее в состав внутригородского района города краевого значения, состоящее из одного или нескольких населённых пунктов (рабочего посёлка, села и т. п.) вместе с прилегающими к ним землями, необходимыми для развития и обслуживания данных населённых пунктов, и имеющих единый административный центр.

Административно-территориальные образования (по состоянию на 1 января 2020 года):
 сельских районов — 59 (в том числе 1 национальный);
 городов краевого значения — 9;
 внутригородских районов в г. Барнауле — 5;
 городов районного значения — 3;
 ЗАТО — 1;
 сельсоветов (в том числе национальных) — 641;
 посёлков городского типа районного значения (поссоветов) — 4;
 сельских (поселковых) администраций в г. Барнауле — 5.

С 30.10.2020 года количество сельских (поселковых) администраций в г. Барнауле сократилось до 4.

Границы административно-территориальных образований (кроме внутригородских районов и сельских (поселковых) администраций) совпадают с границами соответствующих муниципальных образований.

С апреля 2021 года были упразднены сельсоветы Залесовского района в связи с преобразованием соответствующего муниципального района в муниципальный округ, количество сельсоветов сократилось до 632.

С марта 2022 года были упразднены сельсоветы Чарышского района в связи с преобразованием соответствующего муниципального района в муниципальный округ, количество сельсоветов сократилось до 623.

С апреля 2022 года были упразднены сельсоветы Суетского района в связи с преобразованием соответствующего муниципального района в муниципальный округ, количество сельсоветов сократилось до 618.

Административным центром Алтайского края является город Алтай .

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства), в границах административно-территориальных образований края были созданы муниципальных образования. Их количество на 1 января 2020 года составило 717, в том числе:
 городских округов — 10;
 муниципальных районов — 59;
 городских поселений — 7;
 сельских поселений — 641.

После преобразований мая 2021 — мая 2022 годов,  к июлю 2022 года в крае выделяются 694 муниципальных образования, в том числе:
 городских округов — 9;
 муниципальных округов — 4;
 муниципальных районов — 56;
 городских поселений — 7;
 сельских поселений — 618.

Административно-территориальные и муниципальные образования 
Городам краевого значения и ЗАТО соответствуют городские округа, а также с 2022 года муниципальный округ (г. Славгород). Районам соответствуют муниципальные районы и, с 2021 года, также муниципальные округа.

Преобразование МО 
После муниципальной реформы 2006 года, по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения, выраженного представительными органами каждого муниципального образования, были преобразованы следующие муниципальные и административно-территориальные образования:

История районов 
Административно-территориальное деление Алтайского края на 28.09.1937 года: 1 автономная область, 55 районов (Ойротская автономная область, Алейский, Алтайский, Андреевский, Баевский, Белоглазовский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Грязнухинский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Знаменский, Калманский, Каменский, Карасукский, Ключевский, Косихинский, Кочковский, Краснозёрский, Краснощёковский, Краюшкинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Марушинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ново-Киевский, Павловский, Панкрушихинский, Парфёновский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Славгородский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Сорокинский, Старобардинский, Тальменский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Чарышский, Шипуновский районы).

 1938 — образованы Барнаульский и Зональный районы, вместо Ново-Киевского образован Кулундинский район, упразднён Немецкий национальный район.

 1939 — образован Ельцовский район.,Кочковский район передан в Новосибирскую область, образованы Шарчинский, Угловский районы, упразднён Бийский район.

 1941 — образован Михайловский район.

 1944 — образованы Бурлинский, Весёловский, Крутихинский, Петропавловский, Романовский, Сростинский, Суетский, Табунский, Третьяковский, Шелаболихинский и Яминский районы, в состав Новосибирской области переданы Андреевский, Веселовский, Карасукский, Краснозёрский районы.

 1948 — Ойротская автономная область переименована в Горно-Алтайскую автономную область.

 1955 — упразднён Барнаульский район, образован Чесноковский район.

 1957 — упразднён Чесноковский район.

 1960 — упразднён Сростинский район, переименованы Грязнухинский в Советский район, Краюшкинский в Первомайский район, Старобардинский в Красногорский район, Яминский в Целинный район.

 1963 — упразднены Баевский, Белоглазовский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Залесовский, Змеиногорский, Знаменский, Зональный, Калманский, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Краснощёковский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Марушинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Парфёновский, Первомайский, Петропавловский, Родинский, Романовский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шарчинский, Шелаболихинский районы, создан Бийский район.

Административно-территориальное деление Алтайского края на 01.02.1963 года: 1 автономная область, 24 района (Горно-Алтайская автономная область, Алейский, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Кулундинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Славгородский, Смоленский, Сорокинский, Тальменский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы).

 1963 — образованы Солонешенский и Чарышский районы.

 1964 — образованы Ключевский, Краснощёковский, Кытмановский, Родинский, Солтонский, Тюменцевский районы.

 1965 — образованы Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Красногорский, Панкрушихинский, Первомайский, Угловский, Усть-Пристанский районы. Позже образованы Егорьевский, Залесовский, Калманский, Курьинский, Романовский районы.

 1966 — образованы Ельцовский, Косихинский, Новичихинский, Петропавловский, Советский, Табунский, Тогульский, Третьяковский районы.

 1973 — образован Крутихинский район.

 1979 — Сорокинский район переименован в Заринский.

 1983 — образован Зональный район.

 1985 — образован Шелаболихинский район.

 1989 — образован Суетский район.

 1990 — Горно-Алтайская автономная область,исключена из состава края и преобразована в республику.

 1991 — образован Немецкий национальный район.

Административно-территориальное деление Алтайского края на 01.07.1991 года: 60 районов.

 2012 — упразднён Славгородский район, территория переподчинена городу краевого значения и включена в состав городского округа город Славгород.

Примечания

См. также 
 Городские населённые пункты Алтайского края
 Населённые пункты Алтайского края
 Сельсоветы и поссоветы Алтайского края

Ссылки 
 О регионе — на официальном сайте Алтайского края
 Органы местного самоуправления — на официальном сайте Алтайского края
 Актуальный список ОКАТО
 Справочник территорий (ОКАТО)

Алтайский край